een plaats in de Verenigde Staten:
Briarwood (Kentucky)
Briarwood (North Dakota)
Briarwood (Queens Boulevard Line), een metrostation